Лиманный — название населённых пунктов в России:

 Лиманный — посёлок в Палласовском районе Волгоградской области.
 Лиманный — посёлок в Яшалтинском районе Калмыкии.
 Лиманный — посёлок в Целинском районе Ростовской области.
 Лиманный — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Лиманный — посёлок в Ровенском районе Саратовской области.
 Лиманный — посёлок в Новоалександровском районе Ставропольского края.
 Лиманный — с 1944 по 1961 г. название посёлка Чилгир  Яшкульском районе Калмыкии.
Лиманный — прежнее название хутора Капустин в Приморском сельском округе муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского края.

См. также 

 Лиманное